Stygophrynus är ett släkte av spindeldjur. Stygophrynus ingår i familjen Charontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amblypyger
Stygophrynus